Ernst von Meding ist der Name folgender Personen:

* Ernst von Meding (Theaterintendant) (1806–1875), deutscher hannoverscher Hofbeamter und Theaterintendant